Sonate voor twee piano's in D majeur (Mozart), compositie van Mozart uit 1781
 Sonate voor twee piano's (Bax), compositie van Arnold Bax uit 1929
 Sonate voor twee piano's (Goeyvaerts), compositie van Karel Goeyvaerts uit 1951
 Sonate voor twee piano's (Stravinsky), compositie van Igor Stravinsky uit 1944

Zie ook
 En blanc et noir, compositie voor twee piano's van Claude Debussy uit 1915
 Sonate voor twee piano's en slagwerk (Bartók), compositie van Béla Bartók uit 1937